Als laotische Schrift werden bezeichnet:
die laizistische (weltliche) laotische Schrift, siehe laotische Sprache#Schrift
die Tham-Schrift (Lao Tham)